André Dewavrin, (1911-1998), officier français, chef des services secrets de la France libre ;
 Daniel Dewavrin, (1936-), homme d'affaires français.